Fanoe steht für:

 Fanø, dänische Insel in der Nordsee
 FANOE, Schweizer Band
 Fanoe (Einheit), ostindisches Gewicht